Le mot internationalisation peut renvoyer à :
 Internationalisation, terme renvoyant aux échanges entre entités macro-économiques ;
 Internationalisation de logiciel, conception de logiciels qui peuvent s'adapter à des langues et des cultures différentes.